Die Saisonbilanzen von Galatasaray Istanbul zeigen für jede Saison die Platzierung, die Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen, das Torverhältnis und die Anzahl der erzielten Punkte. Zusätzlich werden das Abschneiden im türkischen Fußballpokal und im Europapokal sowie der erfolgreichste Torschütze genannt. Fett geschriebene Spielernamen weisen darauf hin, dass der Spieler Torschützenkönig in der jeweiligen Saison wurde.

Galatasaray Istanbul wurde 22 Mal Türkischer Meister, 18 Mal Türkischer Fußballpokalsieger und 15 Mal türkischer Supercupsieger. Auf internationaler Ebene gewann Galatasaray 2000 den UEFA-Pokal und 2000 den UEFA Super Cup.

Saisonbilanzen

Ewige Tabelle 
Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel.

 !! Liga 2021/22 !! Spielzeiten
 || data-sort-value="1" |Süper Lig || 1959–
 || data-sort-value="1" |Süper Lig || 1959–
 || data-sort-value="1" |Süper Lig || 1959–
|- class="small"
! colspan="15" |Stand: Saisonende 2021/22
|}

Süper Lig (seit 1959) 
Seit der Gründung der Süper Lig spielt Galatasaray ununterbrochen in dieser Spielklasse.

 Saison: Nennt die jeweilige Spielzeit.
 Platz: Nennt die Platzierung in der Liga.
 S: Nennt die Anzahl der gewonnenen Spiele.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der verlorenen Spiele.
 Tore: Nennt das Torverhältnis. Die Zahl vor dem Doppelpunkt nennt die Anzahl der erzielten Tore, die Zahl nach dem Doppelpunkt die Anzahl der kassierten Tore.
 Punkte: Nennt die Anzahl der erzielten Punkte. Bis 1987 gab es für einen Sieg zwei Punkte, danach wurde die Drei-Punkte-Regel eingeführt.
 Pokal: Nennt das Abschneiden im türkischen Pokal (ausgespielt seit 1962). Genannt wird jeweils die erreichte Runde.
 Europa: Nennt das Abschneiden im Europapokal. Dabei steht EC 1 für den Europapokal der Landesmeister (ausgespielt seit 1955) bzw. UEFA Champions League (Bezeichnung seit 1992), EC 2 für den Europapokal der Pokalsieger (ausgespielt von 1960 bis 1999), EC 3 für den UEFA-Pokal (ausgespielt seit 1971) bzw. UEFA Europa League (Bezeichnung seit 2009)
 Bester Torschütze: Nennt zunächst den bzw. die Namen des/der Spieler, der in der Saison die meisten Tore erzielte und dann die Anzahl der erzielten Tore.

Gegnerbilanz 

Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Süper Lig. Die Ergebnisse werden aus der Sicht Galatasarays dargestellt. (Stand: 17. März 2023)

Europäischer Wettbewerb (seit 1956)

Türkischer Fußballpokal (seit 1962)

Begegnungen

Gegnerbilanz 

(Stand: 17. Januar 2023)

Einzelnachweise 

Galatasaray Istanbul
Liste (Fußballdaten nach Verein)